Момина клисура може да се отнася за:

 Момина клисура (пролом на Места), между планините Пирин и Родопи
 Момина клисура (пролом на Марица), между планините Средна гора и Рила
 Момина клисура (село), в Област Пазарджик, България
 ВЕЦ Момина клисура, в Южна България